Głuszkowo () – nazwa miejscowości

W Polsce 
 Głuszkowo – osada w Polsce w województwie zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim, w gminie Świdwin

W Rosji 
m.in:
 Głuszkowo – osiedle typu miejskiego, centrum administracyjne rejonu głuszkowskiego w obwodzie kurskim
 Głuszkowo – osiedle przy stacji kolejowej w sielsowiecie kulbakińskim rejonu głuszkowskiego w obwodzie kurskim